René Quillivic (1879-1969), sculpteur, graveur sur bois et céramiste français,
 René Quillivic (*1925), son fils, graveur et dessinateur de timbres.